Altjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Altjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (5,56 ha)
Västra Altjärnen, sjö i Ovanåkers kommun, 
Östra Altjärnen, sjö i Ovanåkers kommun, 
Altjärnen, Jämtland, sjö i Ragunda kommun, 
Altjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (9,99 ha)
Altjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,

Se även
Aldertjärn
Alsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn